Northern Football Alliance 1897–98 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Newcastle United 'A', som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898